Ростислав Глебович (? — 1165) — князь Минский в 1146—1151, 1159—1165 гг., князь Полоцкий в 1151—1159 гг. Сын князя Минского Глеба Всеславича и княжны Анастасии Ярополковны, дочери Ярополка Изяславича Владимиро-Волынского.

Биография 
Ростислав получил Минское княжение в 1146 г. В 1151 г. полочане изгнали своего князя Рогволода Борисовича (женатого на дочери Изяслава Мстиславича Волынского), а на его место призвали Ростислава — союзника Святослава Ольговича Северского и Юрия Долгорукого. Минск он оставил своему брату Володарю.

В 1158 году Рогволод захватил Друцк, изгнав оттуда сына Ростислава, Глеба. Ростислав с братьями Володарем и Всеволодом выступил туда, но захватить город не смог. Глебовичи были вынуждены заключить с Рогволодом мир.

Однако уже в том же году жители Полоцка составили против Ростислава заговор, чтобы вернуть себе прежнего князя, и даже хотели его убить, но его предупредил один из младших дружинников. Тогда Ростислав ушел с войском к брату в Минск, по дороге опустошая полоцкие земли. В июле полоцкий стол снова занял Рогволод, который в союзе с смоленскими князьями выступил против Минска. Он отбил у Глебовичей Изяславль, отдав его своим союзникам — сыновьям Давида Всеславича. Рогволод подошел к Минску, но после 10-дневной безрезультатной осады заключил с Ростиславом мир.

В 1159 году Глебовичи снова захватили Изяславль, бросив княживших там Давыдовичей в минскую тюрьму. В 1160 году Рогволод снова ходил к Минску, освободил пленных и вернул им Изяславль. В следующем году война Ростислава и Рогволода возобновилась, но результатов не принесла ни одной из сторон. В 1162 году полоцким князем стал Всеслав Василькович.

Супругой князя была княжна София Ярославна (? — 1158), дочь Ярослава Святополчича.

Предки

Примечания

Источники 
 Рыжов К. Все монархи мира. Россия. М., 2005.

Литература 
 

Рюриковичи по алфавиту
Князья полоцкие
Князья минские